A Equipe Mauriciana de Copa Davis representa Maurícia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Mauritius Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Mauriciana)

Mauricia